Ганчар (польск. Ganczar) — фамилия:

 Известные носители:

 Ганчар, Мацей (род. 1976) — критик немецкой литературы, литературовед.
 Ганчар, Осип Семенович (1796—1879) — атаман некрасовцев (потомков донских казаков, раскольников-поповцев).

См. также 
 Гончар